Пшибыльская — женская форма польской фамилии Пшибыльский. Известные носительницы:
 Пшибыльская, Анна (1978—2014) — польская актриса и фотомодель.
 Пшибыльская, Слава (род. 1931) — польская эстрадная певица.